Durlacher ist die Bezeichnung für

 die Einwohner des Karlsruher Stadtteils Durlach
 eine Gruppe von Auswanderern aus der Markgrafschaft Baden-Durlach nach Siebenbürgen Mitte des 18. Jahrhunderts

Durlacher ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Durlacher (1928–1996),  niederländischer Schriftsteller und Soziologe sowie Überlebender des Holocaust
 Jessica Durlacher (* 1961), niederländische Schriftstellerin
 Laurence Durlacher (1904–1986), britischer Marineoffizier
 Lindsey Durlacher (1974–2011), US-amerikanischer Ringer
 Richard Durlacher (* 1932), österreichischer Radrennfahrer
 Ruth Durlacher, irische Tennisspielerin um 1900